Klingermühle ist der Ortsname von

 Klingermühle (Aicha vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Aicha vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Klingermühle (Bessenbach), Ortsteil der Gemeinde Bessenbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

 Tleń (deutsch: Klingermühle), Ortsteil der Gemeinde Osie, Wojewodschaft Kujawien-Pommern, Polen

Siehe auch:
 Klingersmühle